Großschönau, osztrák település
Großschönau, szászországi német település